Pierrerue est un toponyme qui peut désigner :
 Pierrerue (Alpes-de-Haute-Provence), commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Pierrerue (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie.